

Sciences et techniques

Astronomie 
 Le Taureau est l'une des constellations du zodiaque.

Biologie 
 Le Taureau est le mâle de Bos taurus, une espèce de bovidés.
 Le Requin-taureau (Carcharias taurus) est une espèce de requins, de la famille des Odontaspididae.

Culture et société

Astrologie et mythologie 
 En astrologie, le Taureau est l'un des douze signes du zodiaque.
 Dans les mythologies de l'Europe et du Proche-Orient, le  représente la fertilité ou bien la toute-puissance du mouvement de rotation du ciel.

Cinéma et télévision 
 Taureau est un film de Clément Perron, sorti en 1973.

Marine 
 Le Taureau est un bélier cuirassé garde-côtes construit pour la Marine française en 1865.

Monuments et sites touristiques 
 Le château du Taureau est un monument historique français à Plouezoc'h (Finistère, France).
 Le parc régional du lac Taureau est un parc situé dans la MRC de Matawinie, dans Lanaudière (Québec, Canada).

Nom de personne 
 Édouard Daladier, président du Conseil des années 1930-40, était surnommé « le Taureau du Vaucluse » (et même « le taureau avec des cornes d'escargot » selon Neville Chamberlain).
 Taureau, souverain prédynastique de l'Égypte antique, dont l'existence est très controversée.

Toponyme 
 Le réservoir Taureau est un plan d'eau de la MRC de Matawinie, dans Lanaudière (Québec, Canada).